Академический университет может означать:
 Академический университет Петербургской Академии наук (1724—1766).
 Санкт-Петербургский академический университет — научно-образовательный центр нанотехнологий РАН — существует с 2002.
 Государственный академический университет гуманитарных наук — университет на базе РАН (академический с 2008).